El Campeonato Central de Reserva es el torneo donde participan los equipos del Campeonato Central de Rugby de la ARUSA, pero con sus jugadores reservas o suplentes. Este torneo se juega en paralelo con el Campeonato Central de Rugby. Sirve para ver los jugadores reservas de los equipos y también para darles continuidad y juego a los jugadores. Es uno de los principales torneos de la ARUSA y se puede decir que está al mismo nivel que el Campeonato Central Primera B de la ARUSA.

Véase también 
 Top 8
 Torneo de Apertura ARUSA
 Rugby en Chile

Referencias